Олимпи́йцы:
 Олимпийские боги — в древнегреческой мифологии боги, живущие на горе Олимп.
 Олимпийцы — спортсмены-участники Олимпийских игр.
 Олимпийцы (Marvel Comics) — группа персонажей комиксов издательства Marvel Comics, основанных на древнегреческой мифологии.
 Олимпийские боги (DC Comics) — вымышленная раса в комиксах издательства DC Comics.

См. также 
  (значения)
  (значения)